Kizza peut faire référence à : 
 Mustafa Kizza (1999-), footballeur ougandais ;
 Harriet Mayanja-Kizza (1955-), médecin, chercheuse et administratrice universitaire ougandaise ;
 Kizza Besigye (1956-), médecin et homme politique ougandais.